Оймяко́н (;  — «незамерзаюча вода», що пов‘язано з гарячими джерелами біля нього. Саме вони дозволили людям заснувати поселення) — селище в Республіці Саха (східний Сибір). В селищі мешкає 462 особи (2010).

Оймякон названий полюсом холоду Північної півкулі Землі — найнижча офіційно зареєстрована температура тут становила -70,2 °С (1933). Неофіційний абсолютний мінімум температури тут зафіксовано 26 січня 1926, а саме −71,2 градуси Цельсія.

Клімат

Примітки

Посилання 
 Сайт об Оймяконском районе 
 nera.localnet.su — Сайт про Усть-Неру и Оймяконье .

Села Якутії
Населені пункти Оймяконського улусу
Погодні рекорди